Камерный хор «Вера» — детский хор Москва ,Россия . 

Создан в 1991 году на хоровом отделении ДМШ им. В.Я.Шебалина. Основатель,художественный руководитель и дирижёр - Почетный работник города Москвы -Коваленко Татьяна Альфредовна .  

Камерный хор «Вера»  - концертный коллектив, в котором занимаются лучшие учащиеся. За 30 лет своей активной творческой деятельности стал заметным явлением в культурной жизни Москвы, лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов.

Представлял Россию на престижных хоровых форумах : Всемирных Хоровых Конгрессах в Барселоне и Риме (1998, 2000г.), Всемирной Хоровой Олимпиаде в Граце (2008г.), Международных хоровых конкурсах в Лорето (1999г.), Рива дельГарда (2007г.), Вене (1997, 2012г.), стал обладателем Золотого диплома Международного хорового конкурса в Зальцбурге(2017); Всероссийских фестивалях «Россия молодая» (2001г.), «Звезда Вифлеема» (2002г.), «Осень в Кремле» (1999 г.)

Выступал в Конгресс - холле Ватикана, Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя,Государственном  Кремлёвском Дворце, Большом,Малом, Рахманиновском  залах Московской консерватории, Зальцбургском Моцартеуме ,Московском Международном Доме Музыки, Концертном зале им. П. И.Чайковского и многих других.

Участвовал в программах Российского Фонда Культуры, Международного Фонда В. Спивакова, Российского Центра Науки и Культуры на Мальте, Музея музыкальной культуры им. М.И.Глинки, в театральных постановках Дома Актера и Театра им. Вс. Мейерхольда.

Записал Гимн Южного Округа, саундтрек к аниме «Full Metal Alchemist» (Япония), детскому телесериалу «Дракоша и К»,  участвовал в  демозаписи проекта  А. Кончаловского «Щелкунчик»  на музыку                П. Чайковского в аранжировке  Э. Артемьева на студии «Мосфильм».

С 2015 года Камерный хор «Вера» активно сотрудничает с композитором Алексеем Лариным, исполняя его произведения на авторских концертах в концертных залах Москвы, а также  представляя его сочинениями на Международных конкурсах..

С 2004 года большинство участников хора занимаются в Музыкально-хоровой и Воскресной школах Храма Живоначальной Троицы Патриаршего подворья в честь 1000-летия Крещения Руси и участвуют в праздничных богослужениях.

В январе 2008 года хор с большим успехом выступил на праздновании Русского Рождества на Мальте, проводимого под эгидой и при личном участии Президента Республики Мальта.

Руководство 
Коваленко Татьяна Альфредовна — основатель, художественный руководитель и дирижёр хора. Почетный работник культуры города Москвы, лауреат Премии Правительства Москвы «За вклад в культуру». С отличием окончила Музыкальное училище имени Гнесиных и Московский педагогический государственный университет. Обладая педагогическим талантом, высоким уровнем профессионализма и артистизма, добилась значительных результатов, представляя и пропагандируя хоровое искусство в России и за рубежом.

Достижения 
Камерный хор «Вера» лауреат:

• Македонского хорового форума-фестиваля (2021 ) 

• I Международного хорового конкурса в Зальцбурге (2017)

• Международного хорового конкурса на Мальте (2015)

• Российско-Греческого фестиваля «Диалог культур -Салоники −2010»
 5-й Всемирной Хоровой Олимпиады (г. Грац, Австрия, 2008);
 7-го Международного хорового конкурса (г. Рива-дель-Гарда, Италия, 2007);
 Международного хорового конкурса на Мальте (г. Валлетта, 2006);
 XXIX и XXX Всемирных Хоровых Конгрессов в г. Барселона (Испания, 1998) и г. Рим (Италия, 2000);
 39-го Международного конкурса духовной музыки (г. Лорето, Италия, 1999);
 Международного фестиваля «Золотая осень в Кремле», (1999);
 I Всероссийского Пасхального фестиваля «Светлая седмица» (2008);
 Фестиваля детско-юношеских хоров «Пою Богу моему дондеже есмь» (2007);
 Российского молодёжного фестиваля «Звезда Вифлеема» (2001);
Всероссийского фестиваля «Россия молодая» (2001)
 I Международного фестиваля детского творчества, посвященного воссозданию Храма Христа Спасителя (1995).
Международного конкурса «Классическое  наследие» (1994)
 Участник театрально-концертного представления «Воздушные замки Вольферля» в Центре им. Вс. Мейерхольда (2003)

Дискография 
 Лучшие детские хоры Москвы (Кассета 2, Сторона B, произведения 15-17)
 «Появились над вертепом Ангелы» — сольный диск (2008 г.)

Примечания 

Детские хоры
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Камерные хоры России
Музыкальные коллективы Москвы